Grønlund est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1952), joueur norvégien de football
 (1893-1977), philatéliste danois

Voir aussi
, village de la municipalité de Gjerdrum en Norvège

Homonymie de patronyme